Medveđa je lahko:
 Medveđa, Despotovac (Srbija)
 Medveđa, Trstenik (Srbija)
 Medveđa, Medveđa (Srbija)